Bernac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Bernac (Charente) im Département Charente
 Bernac (Tarn) im Département Tarn

mit Namenszusatz:
 Bernac-Debat im Département Hautes-Pyrénées
 Bernac-Dessus im Département Hautes-Pyrénées

Bernac ist der Name folgender Personen:
 Pierre Bernac (1899–1979), französischer Sänger und Gesangslehrer